Шеф:
 Шеф () — начальник, руководитель
 Шеф () — легендарный вождь (король) лангобардов и предок английских королей.
 Шеф-повар — главный повар в кухне ресторана или иного заведения, где готовят еду.
 Шеф — персонаж сериала Южный парк.
 «Шеф» — российский телесериал.
 Шеф — жаргонизм, которым обычно называют человека, управляющего своим автомобилем.
 Шеф — франко-испанская комедия.
 Шеff, настоящее имя Валов, Владислав Вадимович (род. 1971) — российский рэп исполнитель, продюсер, лидер группы Bad Balance.

См. также 
 Босс
 Патрон
 Директор